La Cumbre del Futuro de Go (Chino: 中国 乌镇 围棋 峰会) será llevado a cabo por la Asociación China de Go, la oficina deportiva de la provincia de Zhejiang y Google en Wuzhen, Zhejiang, China que es el lugar de acogida permanente de la Conferencia Mundial de Internet, en mayo de 2017, con los mejores jugadores chinos de Go,, así como un foro sobre el futuro de la IA. Es el mayor evento público de Google en asociación con el gobierno chino desde que el motor de búsqueda de Google China fue trasladado de China continental a Hong Kong en 2010.

El primer enfrentamiento es entre AlphaGo vs Ke Jie en un partido de Go a tres juegos entre el programa de la computadora de Go, AlphaGo y el actual jugador número uno del ranking mundial Ke Jie, 23, 25 y 27 de mayo de 2017. Desde el 24 de mayo de 2017, Ke Jie es actualmente el número uno en el mundo bajo el sistema de clasificación de Rémi Coulom. Él continuamente mantuvo el ranking del No. 1 del mundo por dos años a partir de 2014 a 2016.

Programa 
 Ke Jie Vs. AlphaGo. 23, 25 y 27 mayo, todo de ellos de 10:30 - 17:30 UTC+8. 
 El par Go: Gu Li y AlphaGo vs. Lian Xiao y AlphaGo. Viernes 26 mayo, 8:30 - 12:30, UTC+8.
 Torneo por equipos: AlphaGo vs. Equipo chino (Chen Yaoye, Mi Yuting, Shi Yue, Tang Weixing, Zhou Ruiyang). Viernes 26 mayo, 13:30 - 18:30, UTC+8.

Juegos

Ke Jie vs AlphaGo

Juego 1 
AlphaGo (Blanco) ganó por 0,5 puntos.

Juego 2

Juego 3 
AlphaGo (negro) ganado por dimisión.

El par Go 

AlphaGo + Lian Xiao (blanco) ganado por renuncia.

Torneo por equipos 

AlphaGo (blanco) ganado por dimisión.

Comentario oficial del partido 
Comentario oficial del partido por Michael Redmond (pro-dan 9) y comentario en chino. (Youtube)
 Juego 1 en inglés Sumario en chino
 Juego 2 en inglés Sumario en chino
 Juego 3 en inglés en chino
 El par Go y el torneo por equipos en inglés. Sumario en chino

Cobertura china 
Debido a la instrucción de las autoridades chinas, la televisión estatal China Central canceló el plan de transmitir en directo el juego, y la transmisión en vivo en todos los sitios web chinos fue interrumpida. La única transmisión oficial en vivo fue en YouTube, que está bloqueado en China. Los medios de comunicación chinos fueron instruidos para minimizar la mención de Google o los productos de Google en sus informes, ya que sus servicios están bloqueados en China. Aunque los medios oficiales de lengua inglesa de China mencionaron a Google.

Véase también 
 Unidad de procesamiento de tensor
 AlphaGo versus Lee Sedol

Referencias

Enlaces externos 
 AlphaGo en la Cumbre del Futuro de Go, 23-27 de mayo de 2017, en el sitio web de DeepMind
 Página de acontecimiento oficial, Cumbre del Futuro de Go

China en 2017
Torneos de go